Agricola je lahko:

 Ljudje
 Gnaeus Julius Agricola, rimski vojskovodja (40-93)
 Martin Agricola, nemški skladatelj (1486-1556)
 Mikael Agricola, finski protestantski škof in pesnik (ok. 1508-1557)
 Rodolf Agricola, nizozemski humanist in filozof (1444-1484)
 Georg Agricola, nemški učenjak in mineralog (1494 – 1555)
 Johannes Agricola, nemški protestant in renesančni humanist (1494 - 1566)
 Georg Agricola, avstrijski rimskokatoliški škof
 Hieronymus Otto Agricola, italijanski rimskokatoliški škof

 Geografija
 Agricola, Mississippi

Glej tudi 
 seznam priimkov